

Baseball
 Brooklyn Dodgers, squadra attiva nella Major League Baseball dal 1911 al 1957, che nel 1958 cambiò sede e denominazione divenendo Los Angeles Dodgers.

Football americano
 Brooklyn Dodgers (AAFC), squadra attiva nella All-America Football Conference dal 1946 al 1948
 Brooklyn Dodgers (CFL), squadra attiva nella Continental Football League nel 1966.
 Brooklyn Dodgers (NFL), squadra attiva nella National Football League dal  al  e ridenominata Brooklyn Tigers nel .

Pallacanestro
Brooklyn Dodgers, squadra attiva nella Eastern Basketball Association nel 1977-1978.